Das Überwachungsgeschwader (UeG, , ) war die Berufspilotenformation der Schweizer Luftwaffe.

Schweizer Militärpiloten waren im 20. Jahrhundert grundsätzlich Milizsoldaten. Während des Zweiten Weltkriegs ergab sich die Notwendigkeit eines permanent verfügbaren, professionellen Verbands zur Wahrung der Neutralität. Am 4. April 1941 beschloss der Bundesrat die Schaffung des Überwachungsgeschwaders.

Seit 1966 betrieb das UeG auch den Militär-Helikopter-Rettungsdienst als Ergänzung zur zivilen Rettungsflugwacht.

Das Überwachungsgeschwader war auf dem Militärflugplatz Dübendorf stationiert. Es wurde per Ende 2005 aufgelöst und das Personal in das Berufsfliegerkorps überführt.

Literatur 
 Daniel A. Furrer: 60 Jahre Ueberwachungsgeschwader. Säntis Medien, Herisau 2001.
 Hanspeter Ruckli, Adrian Urscheler: Das Ueberwachungsgeschwader / L’Escadre de surveillance 1992–2005. Baden-Verlag, Baden-Dättwil 2006, ISBN 3-85545-141-9.

Weblinks 

 

Militärischer Verband der Luftwaffe (Schweiz)
Organisation (Dübendorf)
Gegründet 1941
Aufgelöst 2005